«Peligro» - o «peligroso», «peligrosa», o sus plurales - puede referirse a:

Concepto 
 Peligro, situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes jurídicos protegidos.
 Peligro, Fuente, situación o material que pueda causar daño.
 Riesgo, vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio ambiente.

Divisiones administrativas 
 Peligros (C.P. 18210), localidad y municipio de Granada, España.

Personas 

 DJ Peligro (1987-), disc-jockey y productor peruano.

Música 
 Peligro (1993), álbum de Shakira.
 Peligro (2011), álbum de Reik.
 Peligroso (1992), álbum de Hamlet.

Televisión 
 Peligrosa (1994), telenovela venezolana.